Adad-nirari – imię trzech władców Asyrii:
 Adad-nirari I (ok. 1305-1274 p.n.e.)
 Adad-nirari II (911-891 p.n.e.)
 Adad-nirari III (810-782 p.n.e.)